Il doppio  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Gli australiani Carsten Ball e Chris Guccione erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Matthew Ebden e Ryan Harrison hanno sconfitto in finale Johan Brunström e Adil Shamasdin per 4-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie

  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (quarti di finale)
  Marcelo Melo /  André Sá (semifinale)

  James Cerretani /  Philipp Marx (primo turno)
  Johan Brunström /  Adil Shamasdin (finalisti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011